Pühring ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pühring (Gemeinde Behamberg), Ort bei Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pühring (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich